Piazolo ist der Familienname folgender Personen:
Michael Piazolo (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker (FW)
Paul Harro Piazolo (1926–2000), deutscher Verwaltungsbeamter, Pädagoge

Siehe auch:
Piazzolo
Piazoll